Název Žlutá ponorka má:
 české hudební ocenění Žlutá ponorka
 hudební album Yellow Submarine () skupiny Beatles s hudbou ze stejnojmenného filmu
 film Yellow Submarine () režiséra George Dunninga s hudbou skupiny Beatles
 středisko vodních skautů v Třebíči – Žlutá ponorka
 přezdívka Villarrealu CF, fotbalového klubu ze španělské Primera División, podle barvy domácích dresů